Monument voor koningin Emma (Amsterdam)
 Monument voor koningin Emma (Baarn)
 Monument voor koningin Emma (Den Haag)
 Monument voor koningin Emma (Middelburg)
 Monument voor koningin Emma (Soest)